

Geografia 
 Pereira Barreto – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 Tobias Barreto – microregione dello stato del Sergipe in Brasile appartenente alla mesoregione dell'Agreste Sergipano
 Tobias Barreto –  comune brasiliano dello stato del Sergipe

Persone 
 Acácio Cordeiro Barreto (1959) – ex calciatore brasiliano
 Bismarck Barreto Faria (1969) – ex calciatore brasiliano
 Bruno Barreto (1955) – regista brasiliano, fratello di Fabio
 Carlos Alberto Barreto (...) – ex calciatore colombiano, di ruolo centrocampista
 Diego Barreto (1981) – calciatore paraguaiano 
 Édgar Barreto (1984) – calciatore paraguaiano
 Fábio Barreto (1957-2019) – regista e attore brasiliano, fratello di Bruno
 Gonzalo Barreto (1992) – calciatore uruguaiano
 Gustavo Barreto (1995) – calciatore brasiliano
 João Nunes Barreto (1517-1562) – gesuita portoghese
 José Ramirez Barreto (1976) – calciatore brasiliano
 Juciely Barreto, nota come Juciely (1980) – pallavolista brasiliana
 Luiz Carlos Barreto (1928) – fotografo e produttore cinematografico brasiliano
 María Teresa Barreto (1988) – attrice colombiana
 Mariano Barreto (1957) – allenatore di calcio portoghese
 Marino Barreto Junior (1925-1971) – cantante, cantautore e contrabbassista cubano
 Mena Barreto (1874-1933) – militare brasiliano
 Nuno Miguel Barreto (1977) – ex calciatore portoghese
 Octavio Lepage Barreto (1923) – politico venezuelano
 Paulo Vitor Barreto (1985) – calciatore brasiliano
 Ramón Barreto (1939-2015) – arbitro di calcio uruguaiano
 Ricardo Roberto Barreto da Rocha (1962) – ex calciatore brasiliano